Ла-Лоса () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 42 км². Население — 544 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de La Losa
 La Losa en Google Maps

Муниципалитеты Сеговии